Herbig ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Herbig (1896–1960), deutscher Politiker
 Andreas Herbig (Boogieman; 1966–2022), deutscher Musikproduzent 

 Ernst Herbig (1876–1943), deutscher Manager des Kohlenbergbaus
 Friedrich August Herbig (1794–1849), deutscher Verlagsbuchhändler
 Friedrich Herbig (1858–1936), deutscher Politiker und Ehrenbürger Erdings
 George Howard Herbig (1920–2013), US-amerikanischer Astronom
 Günther Herbig (* 1931), deutscher Dirigent

 Hans-Georg Herbig (* 1955), deutscher Geologe und Paläontologe
 Harriet Herbig-Matten (* 2003), deutsche Schauspielerin
 Jost Herbig (1938–1994), deutscher Wissenschaftspublizist und Kunstsammler
 Michael Herbig (Bully; * 1968), deutscher Komiker, Autor, Regisseur und Produzent

 Reinhard Herbig (1898–1961), deutscher klassischer Archäologe
 Robert Herbig (* 1956), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Scipio Agricola Herbig (1821–1891), Jurist und Mitglied des Konstituierenden Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Wilhelm Herbig (1787–1861), deutscher Maler

Herbig bezeichnet:
 Herbig-Haro-Objekt, neblige Gebilde im Universum
 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, siehe Langen Müller Verlag (Imprint)